Tagoe ist der Familienname folgender Personen:

 Mercy Tagoe (* 1978), ghanaische Fußballspielerin
 Prince Tagoe (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Theresa Amerley Tagoe (1943–2010), ghanaische Politikerin

Siehe auch:
 Tago